Robert R. Livingston (1746–1813) – amerykański prawnik, polityk i dyplomata, ojciec założyciel
 Robert Livingston (1908–1974) – amerykański hokeista, olimpijczyk